El apellido Fabra puede hacer referencia a:
 Alberto Fabra (Castellón de la Plana, 1964), político español.
 Andrea Fabra (Castellón de la Plana, 1973), hija del anterior y diputada del PP.
 Antoni Fabra i Ribas (Reus, 1879 - Cambrils, 1958).
 Belén Fabra (Tortosa, 1977).
 Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946), político español.
 Carlos Fabra Marín (Chella, Valencia, 1904-1970), militar español.
 Fernando Fabra y Puig (Barcelona 1866-1944), ingeniero industrial y político español.
 Frank Fabra (Nechí, 1991), futbolista colombiano.
 Pompeu Fabra i Poch (Barcelona, 1868 - Prada de Conflent, 1948).
 Ramón Esteban Fabra (Barcelona, 1927 - Palma de Mallorca, 1983).